Dürrenstetten ist der Ortsname von

 Dürrenstetten (Münsingen), Ortsteil der Stadt Münsingen, Landkreis Reutlingen, Baden-Württemberg
 Dürrenstetten (Wört), Ortsteil der Gemeinde Wört, Ostalbkreis, Baden-Württemberg